Сонатала — топоним.

 Сонатала — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сонатала — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.